Список высших учебных заведений Кыргызской Республики (по состоянию на 1.09.2018 г.)

Государственные вузы

Негосударственные вузы

Примечания 

Вуз
Киргизия